Winde (Tynaarlo), een kern van de Nederlandse gemeente Tynaarlo
winde (plant) (Convolvulus), een plantengeslacht uit de windefamilie
winde (vis), een zoetwatervis